Putin oder Putina steht für:

 Putina (Peru), Hauptstadt der Provinz San Antonio de Putina, Peru
 Pik Putin, 4446 m, Berg im Tienschan-Gebirge, Kirgisistan

Personen:
 Ljudmila Alexandrowna Putina (* 1958), ehemalige Ehefrau von Wladimir Putin
 Spiridon Iwanowitsch Putin (1879–1965), russischer Koch und der persönliche Koch von Joseph Stalin und Wladimir Lenin
 Wladimir Wladimirowitsch Putin (* 1952), russischer Politiker, Präsident und Ministerpräsident Russlands

Siehe auch:
 Putin-Liste (Sanktionsliste 2018)
 Putin chuilo (Anti-Putin-Spruch)
 Poutine (kanadisches Fast-Food)